Украинская народная партия
 Управление налоговых преступлений — в Российской Федерации.
 Учётный номер плательщика — единый уникальный номер, присваиваемый каждому плательщику при постановке на учёт в налоговом органе в Беларуси, и используемый по всем налогам, сборам, пошлинам, в том числе по таможенным платежам.